Код Канади для міжнародного руху транспортних засобів
 Content delivery network